St. Joseph’s School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Joseph’s School (Louisiana), ID-Nr. 88002651
 St. Joseph’s School (Maine), ID-Nr. 83003708
 St. Joseph’s School (Berkshire County, Massachusetts), ID-Nr. 83003928
 St. Joseph’s School (Middlesex County, Massachusetts), ID-Nr. 89000749

sowie der Schulen 
 St Joseph’s School (Mzimpofu), Eswatini
 St Joseph’s School (Addis Abeba), Äthiopien
 St. Joseph’s School (Heliopolis), Kairo, Ägypten
 St Joseph’s School (Roskilde), Dänemark